Nathalie Régnier est une actrice et directrice artistique française spécialisée dans le doublage. Elle est mariée à William Coryn, également acteur pratiquant le doublage.

Doublage

Cinéma

Films 
 1988 : Cocktail : Jordan Mooney (Elisabeth Shue)
 1993 : Blanche-Neige et le Château hanté : Pétale / P'tit Somme
 1994 : Les Valeurs de la famille Addams : Becky Martin-Granger (Christine Baranski)
 1996 : Le Bossu de Notre-Dame : la mère de Quasimodo
 1997 : Relic :  Margo Green (Penelope Ann Miller)
 1998 : Le Gang des Newton : Louise Brown (Julianna Margulies)
 1999 : La Maison de l'horreur : Sara Wolfe (Ali Larter)
 1999 : Galaxy Quest : Thermien Laliari / Jane Doe (Missi Pyle)
 2001 : L'Exorciste : Chris MacNeil (Ellen Burstyn)
 2005 : The Descent : Sarah (Shauna Macdonald)
 2009 : Killshot : Carmen Colson (Diane Lane)
 2010 : Deadly Impact : Isabel Ordonez (Carmen Serano)
 2016 : Sully :  Elizabeth Davis (Anna Gunn)
 2021 : Boss Level : Dai Feng (Michelle Yeoh)

Télévision

Téléfilms 
 Un bébé pas comme les autres : Virginia Hytner (Valerie Mahaffey)
 Scarlett : Scarlett O'Hara (Joanne Whalley)
 Le Visage du crime : Jennifer Greene (Laura de Carteret)

Séries télévisées 
 Anna Gunn dans : 
 Code Quantum (1991) : Liz  
 The Practice (1997-2003) : Jean Ward  
 Breaking Bad : Skyler White
 Lie to Me :  l'inspecteur Jenkins
 The Mindy Project : Sheila Hamilton
 Laura Harring dans : 
 Alerte à Malibu (1992) : Catherine Randenberg  
 Les Nouvelles Aventures de Flipper le dauphin (1995) : Garcia  
 Sunset Beach (1997) : Paula Stevens
 Lauren Graham dans : 
 Gilmore Girls (2000-2007; 2016) : Lorelai Gilmore 
 Parenthood (2010-2014) : Sarah Braverman
 1993-1997 : Docteur Quinn, femme médecin : Ingrid (Jennifer Youngs)
 1995 : Orgueil et Préjugés : Kitty Bennet (Polly Maberly) 
 2002-2003 : Washington Police : Olivia Cahill (Melinda Clarke)
 2012 : Suburgatory : Eden (Alicia Silverstone)

Séries d'animation 
 1973 : Jeu, set et match ! : Reine Radiguet / Karine Tavernier 
 1983-1990 : Alvin et les Chipmunks : Théodore
 1993-1994 : Mighty Max (saisons 1 et 2) : Béa
 2000-2001 : Babar (saison 6) : Céleste

Direction artistique 

 Films
 1978 : The Wiz ()
 1998 : Sexcrimes (nouveau doublage version longue)
 2000 : Gladiator (scènes supplémentaires)
 2002 : Miranda
 2003 : Dirt
 2004 : Spider-Man 2 (scènes supplémentaires)
 2004 : The Punisher (scènes supplémentaires)
 2006 : Facing the Giants
 2006 : L'Étoile imaginaire
 2006 : The Marsh
 2007 : Les Rois du patin
 2008 : CJ7
 2008 : Hunted
 2008 : Les Trois Singes
 2009 : 100 % grec
 2010 : Remember Me
 2010 : Le Dernier Exorcisme
 2011 : Bienvenue à Monte-Carlo
 2011 : La Famille Pickler
 2011 : The Thing
 2011 : La Maison des ombres
 2012 : Target
 2012 : Dos au mur
 2012 : Peace, Love et plus si affinités
 2012 : Beautés cachées
 2012 : Chasing Mavericks
 2012 : Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare
 2013 : Les Flingueuses
 2013 : Haunter
 2014 : 13 Sins
 2014 : The Giver
 2014 : Catacombes
 2014 : Tammy
 2014 : The Baby
 2014 : Le Labyrinthe
 2015 : Le Labyrinthe : La Terre brûlée
 2015 : Spy
 2015 : Un voisin trop parfait
 2016 : Absolutely Fabulous, le film
 2016 : American Nightmare 3 : Élections
 2016 : Split
 2018 : Le Labyrinthe : Le Remède mortel
 2018 : Un 22 juillet
 2019 : X-Men: Dark Phoenix
 2020 : Archenemy
 2021 : Nobody
 2021 : American Nightmare 5 : Sans Limites
 2022 : Firestarter
 2022 : Halloween Ends
 2022 : Le Menu

 Séries télévisées
 Bankerot (8 épisodes)
 Cashmere Mafia
 The Client List
 Dickinson
 Desperate Housewives (saisons 1 à 7)
 Facing Kate (2 épisodes de la saison 1 seulement)
 False Flag (8 épisodes)
 Flash
 Flics toujours (16 épisodes seulement)
 La Fureur dans le sang (saisons 5 et 6, direction sur le personnage de Tony)
 Gone
 Hawthorne : Infirmière en chef (10 épisodes seulement)
 Ja'mie: Private School Girl
 Leçons sur le mariage (16 épisodes seulement)
 Madam Secretary
 Miss Marvel (mini-série)
 Police maritime (24 épisodes)
 Pour le meilleur et pour le pire (saisons 1 à 3)
 Pretty Little Liars
 Pretty Little Liars: The Perfectionists
 Preuve à l'appui (saisons 1 à 6)
 Ransom
 Riese: Kingdom Falling
 Rectify
 United States of Tara (saisons 1 à 3)

 Téléfilms
 2009 : L'Aventure de Noël
 2010 : Ayla
 2012 : Sandra Chase : Une innocente en prison
 2013 : À la recherche de l'esprit de Noël
 2013 : A.C.O.D.
 2013 : The Arrangement
 2014 : Prise en otage
 2016 : Sexe, mensonges et vampires ()
 2016 : National Treasure

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 Liste détaillée des doublages de Nathalie Régnier sur RS Doublage

Directeur artistique
Actrice française de doublage
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)